Dieser Artikel behandelt die Nigerianische Fußballolympiaauswahl während der Olympischen Sommerspiele 1980.

Olympia-Qualifikation 

Nigeria beteiligte sich nicht an der Qualifikation für die Olympischen Sommerspiele 1980 in Moskau. Ihre ganze Aufmerksamkeit galt der Afrikameisterschaft im eigenen Land. Aufgrund des Boykotts vom Ghana (Sieger der Gruppe 2) wegen der Sowjetischen Intervention in Afghanistan, wurde der neue Afrikameister nachträglich von der CAF für das olympische Turnier gemeldet.

Olympia-Endrunde

Kader

Spiele 
Nach einer Niederlage gegen Kuwait und einem Unentschieden gegen die Tschechoslowakei hatte man im letzten Spiel noch die theoretische Chance durch einen hohen Sieg gegen Kolumbien den zweiten Tabellenplatz zu belegen. Nach einer Niederlage schloss man jedoch die Gruppe als Vierter ab und schied aus dem Turnier aus.

Vorrunde (Gruppe B) 

|}

Literatur

Weblinks 
 
 Offizielle Seite der FIFA

Nigeria
Nigerianische Fußballnationalmannschaft
Fussball 1980